Медаља за војне заслуге се може односити на:

 Медаљa за војне заслуге, одликовање Федеративне Народне Републике Југославије (ФНРЈ) и Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) установљено 1951. године.
 Медаљa за војне заслуге, одликовање Републике Српске установљено 1993. године.